Heckel kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Jakob Heckel
 Édouard Marie Heckel

Robotskapade auktorsförkortningar